Сан Хосе де ла Асијендита има више значења:

 Сан Хосе де ла Асијендита (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Хосе де ла Асијендита, Лас Тузас (Тепечитлан), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику